Beskid Graniczny (słow. Vreščovský Beskyd, 875 m) – miejsce na zachodnich stokach Oźnej w Beskidzie Żywieckim, przez które biegnie granica polsko-słowacka. Znajduje się pomiędzy szczytami Skalanka (867 m) i Kikula (1087 m). Beskid Graniczny nie jest szczytem, lecz punktem granicznym, granica w tym miejscu omija wierzchołek Oźnej. Zachodnie stoki poniżej Beskidu Granicznego opadają do słowackiej doliny potoku o nazwie Rajský potok, w kierunku wschodnim do wierzchołka Oźnej jest jeszcze 1,2 km oraz 77 m różnicy wysokości.

Beskid Graniczny znajduje się w terenie bezleśnym. Polską część zboczy Oźnej zajmują należące do Zwardonia pola i zabudowania osiedli Kaniówka, Szczotka, Wodziak, Kraśniany, również słowackie zbocza są bezleśne. Przez Beskid Graniczny prowadzi znakowany, czerwony szlak turystyczny.

 Szlaki turystyczne
  Zwardoń – Skalanka – Beskid Graniczny – Kikula – Magura – Wielki Przysłop – Wielka Racza. 4:45 godz, z powrotem 4:15 godz.

Przypisy 

Grupa Wielkiej Raczy
Beskid Żywiecki